Raphael de Oliveira – atleta brasiliano del 1979
 Raphael de Oliveira – pallavolista brasiliano del 1979
 Raphael de Oliveira – pallavolista brasiliano del 1984